UY poate fi:

 Uruguay, codul ISO 3166-1 și codul FIPS 10-4 al acestei țări
 .uy, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Uruguay

Legături externe 
  „UY” la acronymfinder.com